Uffe Sterner, né Ulf Erik Ivar Sterner le  à Deje en Suède, est un hockeyeur suédois qui a joué comme attaquant entre 1956 et 1990. Il est le premier joueur né et formé en Europe à jouer dans la Ligue nationale de hockey en joignant l'équipe des Rangers de New York pendant la saison 1964-1965.

Carrière de joueur 
Il a joué dans neuf championnats du monde pour la Suède, remportant avec son équipe sept médailles : une d'or (1962), cinq d'argent (1963, 1967, 1969, 1970, 1973) et une de bronze (1971). Il a également été membre de l'équipe médaillée d'argent aux Jeux olympiques d'hiver de 1964.

Il a joué dans de nombreux clubs dont le Västra Frölunda IF, les Rangers de New York, Rögle BK, Färjestads BK et les London Lions.

Il gagna le Guldpucken en 1962-1963, meilleur attaquant du championnat du monde de hockey sur glace 1969 et membre du Temple de la renommée de l'IIHF depuis 2001.

Il est le premier joueur né et formé en Europe à jouer dans la Ligue nationale de hockey en joignant l'équipe des Rangers de New York pendant la saison 1964-1965. Il n'a joué que quatre matchs.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1954-1955||Deje IK||Division 2|| || || || || || || || || || 
|-
|1955-1956||Deje IK||Division 2|| || || || || || || || || || 
|-
|1956-1957||Forshaga IF||Division 1||7||3||0||3|| ||-||-||-||-||-
|-
|1957-1958||Forshaga IF||Division 1||14||2||0||2|| ||-||-||-||-||-
|-
|1958-1959||Forshaga IF||Division 1||11||7||8||15|| ||-||-||-||-||-
|-
|1959-1960||Forshaga IF||Division 1||14||17||6||23||14||-||-||-||-||-
|-
|1960-1961||Forshaga IF||Division 1||13||14||8||22||2||-||-||-||-||-
|-
|1961-1962||Västra Frölunda IF||Division 1||20||18||13||31||31||7||6||4||10||5
|-
|1962-1963||Västra Frölunda IF||Division 1||21||21||10||31||6||7||7||4||11||0
|-
|1963-1964||Västra Frölunda IF||Division 1||19||11||6||17||16||7||1||4||5||10
|-
|1964-1965||Rangers de New York||LNH||4||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|1964-1965||Rangers de Saint Paul||CPHL||16||12||9||21||2||-||-||-||-||-
|-
|1964-1965||Clippers de Baltimore||LAH||52||18||26||44||12||5||1||0||1||2
|-
|1965-1966||Rögle BK||Division 2||21||46||14||60|| ||6||11||3||14||
|-
|1966-1967||Rögle BK||Division 1||19||4||11||15||11||-||-||-||-||-
|-
|1967-1968||Färjestads BK||Division 1||21||16||8||24||19||-||-||-||-||-
|-
|1968-1969||Västra Frölunda IF||Division 1||19||19||20||39||10||7||5||7||12||2
|-
|1969-1970||Färjestads BK||Division 2||22||17||26||43|| ||5||3||4||7||2
|-
|1970-1971||Färjestads BK||Division 1||20||14||10||24||27||14||10||3||13||14
|-
|1971-1972||Färjestads BK||Division 1||28||15||23||38||26||14||5||6||11||14
|-
|1972-1973||Färjestads BK||Division 1||28||17||17||34||52||14||10||2||12||29
|-
|1973-1974||London Lions||International||64||27||88||115||71||-||-||-||-||-
|-
|1974-1975||Bäcken HC||Division 2||22||14||30||44||63||-||-||-||-||-
|-
|1975-1976||Bäcken HC||Division 1||22||17||23||40||31||-||-||-||-||-
|-
|1976-1977||Bäcken HC||Division 1||22||17||23||40||31||-||-||-||-||-
|-
|1977-1978||Vänersborgs HC||Division 2||15||17||16||33|| ||-||-||-||-||-

|300||209||187||396||283||70||44||30||74||84

|1960||||JO||5||0||1||1||0||
|-
|1961|| Suède||CM||7||5||0||5||2||
|-
|1962|| Suède||CM||7||9||7||16||2|| Médaille d'or
|-
|1963|| Suède||CM||7||7||2||9||2|| Médaille d'argent
|-
|1964|| Suède||JO||8||7||5||12||0|| Médaille d'argent
|-
|1966|| Suède||CM||7||4||1||5||0||
|-
|1967|| Suède||CM||7||2||3||5||7|| Médaille d'argent
|-
|1969|| Suède||CM||10||5||9||14||8|| Médaille d'argent
|-
|1970|| Suède||CM||10||1||7||8||7|| Médaille d'argent
|-
|1971|| Suède||CM||10||2||2||4||2|| Médaille de bronze
|-
|1973|| Suède||CM||9||5||2||7||6|| Médaille d'argent

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 

Naissance en février 1941
Naissance dans le comté de Värmland
Joueur international suédois de hockey sur glace
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Rangers de Saint Paul
Joueur du Rögle BK
Joueur du Färjestads BK
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1964
Attaquant de hockey sur glace
Médaillé d'argent olympique suédois
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Champion olympique suédois
Champion olympique de hockey sur glace
Médaillé de bronze olympique suédois
Gagnant du Guldpucken
Membre du Temple de la renommée du hockey suédois